Montastraea magnistellata är en korallart som beskrevs av Auguste Jean Baptiste Chevalier 1971. Montastraea magnistellata ingår i släktet Montastraea och familjen Faviidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stenkoraller
magnistellata